SY Мухи (SY Muscae) — двойная звезда в созвездии Мухи, состоящая из красного гиганта и белого карлика. Видимая звёздная величина меняется от 10,2 до 12,7 с периодом  624,5 дней. Хотя двойная звезда является симбиотической звёздой, необычным является отсутствие эруптивного компонента.  Звезда является симбиотической системой типа S, что означает, что свет приходит от звёзд, а не от окружающей пыли.

Методами оптической спектрометрии было определено, что красный гигант имеет поверхностную температуру 3500 K, спектральный класс M4.5III, массу около 1,3 масс Солнца, радиус 86 радиусов Солнца и светимость около 1000 светимостей Солнца. Масса белого карлика составляет около 0,43 массы Солнца. Две звезды разделены расстоянием 1.72 а.е., период обращения равен 624 дням. Красный гигант пульсирует с периодом 56 дней. Поверхность звезды-гиганта простирается на расстояние до 40% от расстояния до точки Лагранжа L1, следовательно, звезда не заполняет свою полость Роша. По оценкам расстояние до системы составляет около 850 парсеков (2771 световой год).

Примечания 

Звёзды созвездия Мухи
Симбиотические переменные типа Z Андромеды